Министерство здравоохранения Португалии отвечает за определение и проведение национальной политики в области здравоохранения, внедрение и обеспечение устойчивого использования ресурсов и оценки их результатов. Нынешний министр здравоохранения —  Пол Маседо.

Хронология 
1958—1973: Министерство здравоохранения и социального обеспечения

1973—1974: Министерство здравоохранения

1974—1983: Государственный Департамент здравоохранения, Министерство социальных дел

1983 — по настоящее время: Министерство здравоохранения

Ссылки 
 Официальный сайт

Министерства Португалии
Порт